Артур Кауфман:
 Кауфман, Артур (1872—1938) — австрийский шахматист.
 Кауфман, Артур (1888—1971) — немецкий и американский художник-экспрессионист.